Christopher King ou Chris King peut désigner :

 Chris King (1969-), un joueur américain de basket-ball ;
 Chris King, un cinéaste primé, écrivain de télévision, producteur, éditeur et scénariste ;
 Chris King, un guitariste du groupe This Will Destroy You ;
 Chris King (1981-), un joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Chris Thomas King (1962-) un musicien de blues et un acteur américain ;
 Christopher King, un des pseudonyme d'Albert King.